Аэропорт Киншаса — многозначный термин, может означать:
 Аэропорт Н’джили — главный аэропорт Киншасы
 Аэропорт Н’Доло — второстепенный аэропорт, обслуживающий внутренние рейсы